Il singolare del Seoul Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Dan Goldie era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Robert Van't Hof ha battuto in finale 7–5, 6–4 Brad Drewett.

Teste di serie

  John Fitzgerald (semifinali)
  Kelly Evernden (semifinali)
  Scott Davis (primo turno)
  Olli Rahnasto (primo turno)

 Glenn Layendecker ''(primo turno) 
 Brad Drewett ''(finale) 
 Paul Chamberlin ''(quarti di finale) 
 Christian Saceanu ''(primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Seoul Open 1989